Битва при Ингави произошла 18 ноября 1841 года, во время Перуанско-боливийской войны 1841—1842 годов, в городе Ингави , Боливия. Боливийская армия под командованием Хосе Бальивиана встретила вторгшуюся перуанскую армию под командованием Августина Гамарры, который позже погиб во время битвы.

Результат 
18 ноября 1841 года, когда Августин Гамарра был мертв, перуанская армия покинула Боливию. Эта новость вызвала хаос в Лиме , ​​где вице-президент Мануэль Менендес изо всех сил пытался сохранить свою власть. Вскоре он был свергнут, и к власти пришел Хуан Крисостомо Сентурион, что позволило восстановить порядок в стране. Это будет последняя попытка Перу взять под свой контроль Боливию.

Примечания 

Сражения Перу